Marthakirchen sind nach Martha von Bethanien benannte Kirchen. 

Bekannte Marthakirchen sind:

Deutschland:
 Maria-und-Martha-Kirche (Bautzen), Sachsen
 Marthakirche (Berlin-Kreuzberg)
 St. Martha (Engenhahn) in Niedernhausen, Hessen
 St. Martha (Nürnberg), Bayern
Weitere;
 Ste-Marthe de Tarascon, Frankreich
Kathedrale von Santa Marta, Kolumbien
 Marthakapelle Innerversahl, Tirol, Österreich
 Santa Marta (Santa Marta de Tera), Spanien
Sowie:
 Marthakapelle (Blankenburg), Harz, Sachsen-Anhalt

 
Liste (Kirchengebäude nach Person)